У фіналі Гільєрмо Вілас переміг чинного чемпіона Джиммі Коннорса з рахунком 2–6, 6–3, 7–6, 6–0.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1977 US Open Men's Singles draw

1977 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу